Зубцово — название населённых пунктов в России:

 Зубцово — деревня в Ковровском районе Владимирской области
 Зубцово — деревня в Пельшемском сельском поселении Сокольского района Вологодской области
 Зубцово — деревня в Пригородном сельском поселении Сокольского района Вологодской области
 Зубцово — деревня в Заволжском районе Ивановской области
 Зубцово — деревня в Кинешемском районе Ивановской области
 Зубцово — деревня в Санчурском районе Кировской области
 Зубцово — деревня в Сергиево-Посадском районе Московской области
 Зубцово — деревня в Ногинском районе Московской области
 Зубцово — деревня в Ливенском районе Орловской области
 Зубцово — деревня в Новодугинском районе Смоленской области
 Зубцово — деревня в Рамешковском районе Тверской области
 Зубцово — деревня в Борисоглебском районе Ярославской области
 Зубцово — деревня в Даниловском районе Ярославской области